Droga krajowa nr 24 (Czechy)
 Droga krajowa nr 24 (Polska)
 Droga krajowa nr 24 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A24